Brief steht für:
 Brief, eine auf Papier festgehaltene Nachricht
 ein Begriff des Börsenhandels, siehe Kurszusatz
 The Briefs, eine US-amerikanische Punkband
 Brief (Einheit), ein Stückmaß

BRIEF steht für:
 BRIEF (Texteditor), einen Texteditor
 einen Deskriptor in der digitalen Bildverarbeitung (engl. Binary Robust Independent Elementary Features)

Siehe auch:
 Der Brief
 Ein Brief